Udby (Vordingborg), een plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Vordingborg
Udby (plaats), een plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Holbæk

Udby (parochie, Holbæk), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Holbæk
Udby (parochie, Middelfart), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Middelfart
Udby (parochie, Norddjurs), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Norddjurs
Udby (parochie, Vordingborg), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Vordingborg